Зерца́ло — в византийской и древнерусской иконописи изображение прозрачной сферы в руках архангела.

Зерцало является символом предначертания, предвидения, переданного архангелу Богом.

См. также 
 Мерило (иконопись) — жезл в другой руке архангела.

Литература 
 Гладышева Е. В., Нерсесян Л. В. Словарь-указатель имён и понятий по древнерусскому искусству . — М.: Библиотека альманаха «Странный мир», 1991. — Вып. 1. — 80 с.

Элементы православной иконографии